Hargrove :
 Dean Hargrove (1938-), auteur, créateur et producteur de séries télévisées américain.
 Mike Hargrove (1949-), joueur américain de baseball, devenu manager.
 Roy Hargrove (1969-2018), trompettiste de jazz américain.

Voir aussi